Trifurkation (von lat. tria ‚drei‘ und furca ‚Gabel‘) bezeichnet:
 Trifurkation (Medizin), die Aufzweigung von Blutgefäßen in drei Äste
 Trifurkation (Zahnmedizin), die Gabelungsstelle dreiwurzliger Oberkiefer-Seitenzähne